Битва при Чашниках (1564) — Ливонская война
 Битва при Чашниках (1567) — Ливонская война
 Битва при Чашниках (1664) — Русско-польская война 1654—1667 годов
 Бой под Чашниками (1812) — Отечественная война 1812 года